Епископ Тимофей (, в миру Кристинел-Габриэл Айоаней, ; род. , , Сучава, Румыния) — архиерей Румынской православной церкви, епископ Праховский, викарий Бухарестской архиепископии.

Биография 
Родился 13 ноября 1966 года в селе Редешень в жудеце Сучава в Румынии в семье Мирона и Елены Айоней.

С 1984 по 1989 год обучался в семинарии Нямецкого монастыря. В 1988 году поступил в братию монастыря. 17 декабря 1988 года епископом Вранчанским Герасимом (Кукошелом) был пострижен в рясофор. 1 февраля 1989 года архимандрит Варфоломей (Анания) постриг его в монашество. 8 июня 1989 года епископом Романским и Хушским Евфимием (Лукой) был рукоположён в сан иеродиакона.

В июле 1989 года поступил на Богословский факультет Бухарестского университета, где окончил первый курс. В июле 1990 года переведён на служение в Митрополичий собор в Яссах. В связи с этим перешёл на Богословский факультет в Ясском университете, который закончил в 1993 году. 30 декабря 1990 года хиротесан во архидиакона. 13 октября 1993 года в Ясском соборе был хиротонисан во иеромонаха, а 21 ноября того же года хиротесан во протосингела.

В 1995—1996 годах посещал курсы новогреческого языка на факультете философии и литературы Афинского университета. В это время он также служил в церкви Святого Пантелеимона в Афинах.

24 марта 2001 года митрополит Молдовы и Буковины Даниил возвёл его в сан архимандрита.

29 сентября 2014 года Священный Синод Румынской православной церкви избрал его епископом Праховским, викарием Бухарестской архиепископии.

30 октября в патриаршем соборе Константина и Елены в Бухаресте состоялась его хиротония в сан епископа. Хиротонию совершили: архиепископ Нижнедунайский Кассиан, епископ Хушский Корнилий (Онилэ), епископ Джурджуский Амвросий (Мелякэ), епископ Тулчский Виссарион (Бэлцат), епископ Венгерский Силуан (Мэнуйлэ), епископ Испанский и Португальский Тимофей (Лауран), епископ Северо-Европейский Макарий (Дрэгой), епископ Австралийский и Новозеландский Михаил (Филимон), епископ Плоешский Варлаам (Мертикарю), епископ Синайский Иероним (Крецу), епископ Ловишский Емилиан (Никэ), епископ Мурешский Игнатий (Триф).

Сочинения 
Schitul Vovidenia, tradiție și actualitate, ed. Trinitas, Iași, 1995;
Portrete în cuvinte, ed. Trinitas, 2007;
Viețuitori din chinovia Neamțului în veacul XX. Biografii, ed. Trinitas,Iași 2008;
Itinerarii Spirituale, ed. Cuvântul vieții, București, 2008;
Lumina din viața oamenilor, ed. Cuvântul vieții, București, 2008;
Aduceri aminte despre oameni și locuri din ținutul Fălticenilor, ed. Mușatinii, Suceava, 2009;
Schitul Icoana Nouă, poartă deschisă către Cer, ed. Sf. Mina, Iași,
Antologie de cântări de Arhim. Partenie Apetrei, 
Dincolo de cuvinte, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2008;
Așezămintele românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon, teză de doctorat, București, 2014.

Примечания 

Епископы Румынской православной церкви
Выпускники богословского факультета Ясского университета
Исследователи истории Румынской православной церкви
Бухарестская архиепископия